Ștefan Stoica ist der Name folgender Personen:

* Ștefan Stoica (Fußballspieler) (* 1967), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ștefan Stoica (Politiker) (1976–2014), rumänischer Politiker